Il Campionato del Mondo 1997 è stata la 33ª edizione del campionato del mondo di hockey su pista; la manifestazione è stata disputata in Germania a Wuppertal dal 13 al 21 settembre 1997.
La competizione fu organizzata dalla Fédération Internationale de Roller Sports.
Il torneo è stato vinto dalla nazionale italiana per la 4ª volta nella sua storia.

Città ospitanti e impianti sportivi

Nazionali partecipanti

Prima Fase

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Fase finale

Fase 1º - 8º posto

Tabellone principale

Quarti di finale

Semifinali 5º - 8º posto

Semifinali 1º - 4º posto

Finale 7º - 8º posto

Finale 5º - 6º posto

Finale 3º - 4º posto

Finale 1º - 2º posto

Fase 9º - 12º posto

Risultati

Classifica

Classifica finale

Campioni

Classifica marcatori

Bibliografia 
 
 
 Quotidiano La Stampa, disponibile sul sito dell'Archivio Storico La Stampa.

Collegamenti esterni 
 
 
 

1997
Campionato mondiale maschile di hockey su pista Wuppertal 1997
Hockey su pista a Wuppertal
Hockey su pista nel 1997